«Разрешите взлёт!» — советский полнометражный чёрно-белый художественный фильм, поставленный на киностудии «Ленфильм» в 1971 году режиссёрами Анатолием Вехотко и Натальей Трощенко.

Премьера фильма в СССР состоялась 19 июня 1972 года.

Сюжет 
На степном аэродроме появляется новый лётчик Димка Соломенцев (Семён Морозов), который постоянно попадает в разные не очень приятные истории. Однако старый летчик Сахно (Анатолий Папанов) берет шефство над молодым пилотом. В результате разгильдяйства техника Климова гибнет командир Селезнев, а Сахно по состоянию здоровья пришла пора перейти на диспетчерскую службу. В небе случается нештатная ситуация: на самолёте гражданского воздушного флота Ил-14 не выпускается правая стойка шасси. Помочь экипажу посадить лайнер может лишь такой опытный лётчик, как Сахно. Совместными согласованными действиями удаётся благополучно посадить самолёт. Непутевый Димка Соломенцев тоже становится участником спасательной операции.

В ролях 
 Анатолий Папанов — Сергей Николаевич Сахно
 Семён Морозов — Димка Соломенцев, молодой лётчик
 Артём Иноземцев — Василий Григорьевич Селезнёв
 Валентин Гафт — Азанчеев
 Лариса Малеванная — Катерина Селезнёва
 Майя Булгакова — Валентина Андреевна, жена Сахно
 Иван Матвеев — ''дядя Паша

Съёмочная группа 
 Сценарий — Владимира Кунина
 Постановка — Анатолия Вехотко, Натальи Трощенко
 Композитор — Вениамин Баснер
 Текст песен — Михаила Матусовского

Самолёт Ил-14 пилотировал экипаж заслуженного пилота СССР М. С. Кузнецова.

В фильме звучат песни Вениамина Баснера на слова Михаила Матусовского «Пилот не может не летать» («Опять с рассветом засияло,/ Сверкнуло солнце на крыле…») в исполнении Семёна Морозова (более известно эстрадное исполнение этой песни Эдуардом Хилем) и «Старые пилоты» в исполнении П. Кравецкого.

По словам Семёна Морозова, по требованию министра гражданской авиации Бориса Бугаева из всех копий фильма, уже разосланных в прокат, были вырезаны кадры, где герой Морозова работает с химикатами по пояс голым: «По уставу не положено!».

Примечания

Ссылки 
 «Разрешите взлёт!» Аннотированный каталог фильмов киностудии «Ленфильм» 1918—2003.
 «Разрешите взлёт!» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 
 Разрешите взлёт! (1971) в энциклопедии информагентства Avia.pro

Фильмы СССР 1971 года
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы Анатолия Вехотко
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы о лётчиках